Алау:

 Алау — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Алау — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Алау — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Алау батыр — прародитель родов поколения алимулы и байулы племенного объединения алшын Младшего жуза.

 Алау (ледовый дворец) — конькобежный каток в Астане
 ТРК Алау — телерадиокомпания в Казахстане